Robert d’Artois vagy Róbert artois-i gróf néven ismert személyek
 Robert d’Artois (1216–1250): I. (Jó) Róbert, Artois grófja
 Robert d’Artois (1250–1302): II. Róbert, Artois grófja, I. Róbert fia
 Robert d’Artois (1287–1342): III. Róbert, Artois grófja, II. Róbert unokája. (Alakja Maurice Druon: Az elátkozott királyok c. regényének egyik főszereplője).